Der Kanton Saint-Gély-du-Fesc ist ein französischer Kanton im Département Hérault und in den Arrondissements Lodève und Montpellier; sein Hauptort ist Saint-Gély-du-Fesc.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 20 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Saintgelydufesc